Åke Elgström var en av Nybro IF:s främsta ishockeyspelare. Han debuterade som 16-åring i A-laget och spelade till 1991, totalt över 500 matcher. Efter sin spelarkarriär blev han ungdoms- och juniortränare och därefter funktionär och föreningen trogen hela sitt liv. 2014 hissade föreningen hans tröja, nr 18, i Victoriahallens tak.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
 Spelarprofil på Eliteprospects

Avlidna 2016
Födda 1954
Män
Spelare i Nybro Vikings
Svenska ishockeyspelare